Die Saison 1990/1991 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 22. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die vier jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1991. Dies schaffte der TV Emsdetten.

In die Oberligen mussten mit dem TV Sachsenroß Hille (Westfalen), dem TV Bassenheim (Rheinland-Pfalz) und der Eschweiler SG (Mittelrhein) drei Mannschaften absteigen.

Eintracht Dortmund benennt sich in TSC Dortmund um.

Union Bad Salzuflen benennt sich in HC 93 Bad Salzuflen um.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
SuS Oberaden – TV Vallendar

Wermelskirchener TV – Spvg Versmold

TSC Dortmund – DJK Unitas Haan

DJK Hürth-Gleuel – TV Emsdetten

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

TV Emsdetten

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 Schalksmühler TV
 TV Mönchengladbach
 Pulheimer SC
 TV Bassenheim

Absteiger aus der 2. Bundesliga:
 TV Emsdetten
 DSC Wanne-Eickel

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1990/91
Handballsaison 1990/91